East Lincoln Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 East Lincoln Township (Illinois)
 East Lincoln Township (Iowa)